Jan van Ruysbroeck is een Brusselse vrijmetselaarsloge van de  Reguliere Grootloge van België. In 1979 werd deze loge opgericht binnen de deistische koepel met nummer 12. De Nederlandstalige zittingen zijn enkel toegankelijk voor mannen.

Bekende leden
 Piet Van Brabant

Zie ook
 Lijst van loges in Brussel  

Reguliere Grootloge van België
Loge in Brussel
Religie in Vlaanderen